Cecilie Švédská (22. června 1807, Stockholm – 27. ledna 1844, Oldenburg) byla hudební skladatelka, švédská princezna a sňatkem oldenburská velkovévodkyně. Narodila se jako dcera krále Gustava IV. Adolfa a Frederiky Dorotey Bádenské.

Život 
Po narození vyrůstala pod dohledem královské guvernantky Šarloty Stierneldové. Po převratu v roce 1809 musela s rodinou opustit Švédsko a žít v matčině rodném Bádensku. V roce 1812 se rodiče rozvedli a Cecilie nadále vyrůstala především u své babičky Amálie Hesensko-Darmstadtské v Bruchsalu.

V roce 1830 se setkala s velkovévodou Augustem I. Oldenburským a po hodinové konverzaci bylo jasné, že bude svatba. Odjela k bratrovi do Vídně, kde se za přítomnosti rakouského císaře Františka I. sňatek uskutečnil. V červnu 1831 se Cecilie přestěhovala do Oldenburgu.

Cecilie se zajímala o kulturu. Jako velkovévodkyně složila melodii k oldenburské hymně. Hymna byla později Theodorem von Kobbe rozšířena o text a pojmenována ‘Heil dir, o Oldenburg’. V roce 1833 podpořila Cecilie založení prvního městského divadla v Oldenburgu. Nikdy si však nebyla blízká s oldenburským obyvatelstvem, její život se týkal pouze dvorních kruhů. Je po ní pojmenován most, náměstí, silnice, škola a také oblast Cäciliengroden v Jadebusenu u Wilhelmshavenu.

Manželství a potomci 
Cecilie se 5. května 1831 ve Vídni provdala za velkovévodu Augusta I. Oldenburského, s nímž měla tři syny:

 1. Alexandr (16. 6. 1834 Oldenburg – 6. 6. 1835 tamtéž)
 2. Mikuláš (15. 2. 1836 Oldenburg – 30. 4. 1837 tamtéž)
 3. Elimar Antonín Günther (23. 1. 1844 Oldenburg – 17. 10. 1895 Erlau)
 ⚭ 1876 svobodná paní Natalie Vogel z Friesenhofu (8. 4. 1854 Vídeň – 9. 1. 1937), morganatické manželství
Cecilie zemřela 27. ledna 1844 na horečku omladnic několik dní po porodu svého třetího dítěte, syna Elimara. Pohřbena byla ve vévodském mauzoleu na hřbitově svaté Gertrudy v Oldenburgu.

Tituly a oslovení 
 22. června 1807 – 5. května 1831: Její královská Výsost princezna Cecilie Švédská
 5. května 1831 – 27. ledna 1844: Její královská Výsost oldenburská velkovévodkyně

Vyznamenání 
  dáma Řádu Terezy – Bavorské království
  Řád svaté Kateřiny – Ruské impérium

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Holstein-Gottorp
Holstein-Gottorp-Oldenburg
Švédské princezny
Oldenburské vévodkyně
Hudební skladatelky
Dámy Řádu Terezy
Nositelé Řádu svaté Kateřiny
Narození v roce 1807
Narození 22. června
Narození ve Stockholmu
Úmrtí v roce 1844
Úmrtí 27. ledna
Zemřelé v souvislosti s porodem
Úmrtí v Oldenburgu
Pohřbení v Oldenburgu
Ženy